O Campeonato Peruano de Futebol de 1940 foi a 24º edição da divisão principal do campeonato Nacional de Futebol no Peru. O campeão foi o Deportivo Municipal que conquistou seu 2º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 

Campeonato Peruano de Futebol
1940 no futebol